Монополи може бити:
Монополи (Бари), насеље у округу Бари, Италија
Монопол (игра), друштвена игра